Мазенко — українське прізвище.

 Мазенко Богдан
 Мазенко Марина Юріївна

Див. також 
 Масенко

Українські прізвища